Doum peut désigner :
 le palmier doum ;
 le palmier nain ou faux doum (Chamaerops humilis), palmier de petite taille du pourtour de la méditerranée,
 le palmier doux ou palmier doum d'Égypte ou vrai doum (Hyphaene thebaica), palmier tropical d'Afrique orientale à stipe ramifié ;
 Doum, un village du Cameroun dans la commune d'Akono ;
 Doum, un village du Cameroun dans la commune de Dembo ;
 Douroum Doum Doum, un single d'Henri Dès.

Homonymie de localités